Assembly Hall peut se référer à plusieurs salles sportives:

Assembly Hall (Bloomington)
Assembly Hall (Champaign)

ou monuments religieux
Salt Lake Assembly Hall